Termin Leukotrienska A4 sintaza ima više značenja.

 Arahidonatna 12-lipoksigenaza
 Arahidonatna 5-lipoksigenaza